Wildenhain (Meißen), een gemeente en plaats in de Duitse deelstaat Saksen
Wildenhain (Mockrehna), een plaats in de gemeente Mockrehna, in de Duitse deelstaat Saksen